Марк Га́вий Скви́лла Галлика́н (): Марк Гавий Сквилла Галликан (консул 127 года)
 Марк Гавий Сквилла Галликан (консул 150 года), сын предыдущего